Greene County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Greene County (Alabama)
 Greene County (Arkansas)
 Greene County (Georgia)
 Greene County (Illinois)
 Greene County (Indiana)
 Greene County (Iowa)
 Greene County (Mississippi)
 Greene County (Missouri)
 Greene County (New York)
 Greene County (North Carolina)
 Greene County (Ohio)
 Greene County (Pennsylvania)
 Greene County (Tennessee)
 Greene County (Virginia)